Скок увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржано је 1. и 2. септембра на стадиону Тегу.

Учествовало је 29 скакачица увис из 24 земље. Апсолутни фаворит била је Рускиња Ана Чичерова са водећим светским скоком сезоне од 2,07 м. Поред ње фаворит је и Бланка Влашић победница на последња два светска првенства у 2007. и 2009. и друга на светској листи у овој сезони, иако је имала проблеме са повредом ноге, одлучила је да се такмичи иако је мислила да одустане. Поред њих две Антонијета ди Мартино је било још једина жена са скоко преко 2 метра у овој сезони. Ема Грин, Венелина Венева-Матејева, затим олимпијска победница 2004. Јелена Слесаренко и Рут Беитија затварале су круг фаворита. На првенству нису учествовале Светлана Школина четврти на светској ранг листи ове сезоне, Аријане Фридрих и актуелни олимпијска победница Тиа Хеллебаут. Квалификациона норма за улазак у финале била је 1,95 м.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 атлетичарке из 23 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011. 
26. август 2011

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства (13. августа 2011), имале су следећи пласман.

Квалификационе норме

Сатница

Краћи преглед такмичења 
Иако су прескочиле исту висину 2,03 Ана Чичерова је победила Бланку Влашић, јер је све висине на и последњу прескочила у првом покушају, а њена противница у другом. Трећепласирана Антонијета ди Мартино је поред победница прескочила преко 2 метра.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је износила 1,95 м, а испунили су је све финалисткиње (КВ).

Финале

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 13. Светског првенства 1983—2011.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Реферфенце

Спољашње везе 
 Резултати у скоку увис на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном